

Ларедо — місто, штат Міссурі
 Ларедо — місто, штат Техас

Див. також 
 Федеріко Ларедо Бру — 8-й президент Куби